Starkville kan syfta på:

 Starkville, Colorado
 Starkville, Mississippi